Mistrzostwa Niemiec w halowym hokeju na trawie kobiet – cykliczne, krajowe rozgrywki sportowe w halowym hokeju na trawie, organizowane regularnie od 1962 roku przez Deutscher Hockey-Bund mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej drużyny w Niemczech.

Zwycięzcy

Bibliografia 
 

Hokej na trawie w Niemczech
Rozgrywki w hokeju na trawie
Hokej na trawie kobiet